L'Administration pénitentiaire est l’ensemble des services d’un État chargés de la gestion des prisons.

Administration pénitentiaire peut désigner :
 Administration pénitentiaire en Belgique ;
 Administration pénitentiaire au Cameroun ;
 Administration pénitentiaire en France ;
 Administration pénitentiaire au Luxembourg.

Voir aussi 
 Service correctionnel Canada au Canada
 Bureau fédéral des prisons aux États-Unis
 His Majesty's Prison Service, au Royaume-Uni

Système pénitentiaire par pays